Кинтанар-дель-Рей ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 79,81 км². Население — 7910 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 98 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Куэнки